Strutt je lahko:
 Strutt (priimek)
 Strutt (podjetje)

Glej tudi 
 Strut